Clevelandia puede hacer referencia a:

Clevelandia, un género de peces.
Clevelandia, una planta más conocida como Castilleja beldingii